Lecke steht für:

 Lecke (auch Salzlecke), Stelle, an der für Tiere ein Salz-Leckstein ausgebracht ist

Lecke ist der Familienname folgender Personen:

 Bodo Lecke (1939–2018), deutscher Germanist und Erziehungswissenschaftler
 Johann Caspar Lecke (1694–1785), Unternehmer, Oberbürgermeister von Iserlohn und Lokalhistoriker
 Mirja Lecke (* 1972), deutsche Slawistin

Siehe auch:
 Leck
 Leke
 Geleckt